Calchín puede referirse a:

 Calchín, pueblo americano extinto de la actual Argentina;
 Calchín, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Calchín Oeste, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 pedanía de Calchín, división admininistrativa de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 arroyo Calchín, curso de agua de la Argentina.